Анісартроні́ні ( Paulian et Villiers, 1941 = Anisarthrini Paulian et Villiers, 1941) — невелика триба жуків у підродині асеміни (родина вусачі), яка налічує близько 5-и родів.

Найбільші роди 
 Anisarthron Redtenbacher, 1845
 Alocerus Mulsant, 1862

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Асеміни
Триби комах